Een persoon werkzaam in het beroepenveld van de Hydrografie
 Hydrograaf (schip, 1910), de stoomboot van Sinterklaas
 De hydrograaf, een roman van Allard Schröder
 Hr.Ms. Bangkalan (1942) het schip voer tot de militarisatie ervan onder de naam Hydrograaf